Michael Tye (artista) — australiano
Michael Tye (filósofo) — filósofo estadunidense

Desambiguações de antropônimos